De Landraad van Basel-Landschaft (Duits: Landrat) is het kantonsparlement van het kanton Basel-Landschaft. De Landraad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 90 leden die via algemeen kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar. De laatste verkiezingen vonden op 30 maart 2003.

Samenstelling Landraad 1999, 2003
De samenstelling van de Landraad na de verkiezingen van 1999 en 2003 ziet er als volgt uit:

Samenstelling Landraad 2007

Aantal vrouwen 1971-2007
Op 23 juni 1968 werd in het kanton Basel-Landschaft, als vijfde kanton, het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Iets meer dan 1/3 van de leden van de Landraad is vrouw.

Zie ook 
 Regeringsraad van Basel-Landschaft
 Kantonsparlement
 Landraad

Externe links 
 Officiële website van de Landraad (in het Duits)
 Website verkiezingsuitslagen 1999, 2003 (in het Duits)

Bazel-L
Basel-Landschaft